Als Messpunkt wird bezeichnet:
 allgemein in der Messtechnik der Ort einer Messstelle
 in der Geodäsie die Anfangs- bzw. Kontrollpunkte einer Vermessung, siehe Vermessungspunkt
 in Bio- und Geowissenschaften eine Probefläche zur Messung spezieller Parameter
 Ende eines Ablaufabschnitts in einer Zeitaufnahme Zeitstudie#Zeitermittlung durch Zeitstudie
 in der Darstellenden Geometrie ein Fluchtpunkt zur Bestimmung wahrer Längen